Сергей Предыбайлов:
 Предыбайлов, Сергей Викторович (род. 1982) — российский гандболист.
 Предыбайлов, Сергей Михайлович (род. 1964) — педагог.